Жан Гійом Авдінет-Сервіль (1775—1858) — французький натураліст та ентомолог.

Сервіль — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Сервіль — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Добеф-Сервіль — муніципалітет у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.